Esistono più comuni francesi con questo nome

 Montégut – Gers
 Montégut – Landes
 Montégut – Alti Pirenei